Виста Клара има више значења:

 Виста Клара (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Клара, Потрериљос (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику